«Lullaby» puede referirse a:

Significado 
 Nana, como canción de cuna, en el idioma inglés.-

Música 
Álbumes
 Lullaby (2009), álbum de Jewel.
 Lullaby (2012), álbum de James Walsh.
Canciones
 Lullaby (1989), canción de The Cure.
 Lullaby (2001), canción de Starsailor.
 Lullaby (2012), canción de Nickelback.
 Lullaby (2011), álbum de Celtic Woman.
 Lullaby (2018), canción de GWSN
 Lullaby (2018), canción de GOT7

Televisión 
 Lullaby (2001), episodio (T03E09) de la serie Angel.